Кубок Швейцарії з футболу 2007–2008 — 83-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул вдруге поспіль здобув Базель.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2007

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 жовтня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 жовтня 2007

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 листопада 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 2007

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 лютого 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 
 Кубок Швейцарії на rsssf  

2007–2008
Швейцарія
Швейцарія
2007 у швейцарському спорті
2008 у швейцарському спорті